Сабина Лисицки — победительница турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

 Елена Дементьева  (Полуфинал)
 Винус Уильямс (Третий раунд)
 Вера Звонарёва (Третий раунд, снятие с турнира)
 Надежда Петрова (Третий раунд)
 Каролина Возняцки (Финал)
 Марион Бартоли (Полуфинал)
 Доминика Цибулкова (Четвертьфинал, снятие с турнира)
 Патти Шнидер (Второй раунд)

<li> Александра Возняк (Второй раунд)
<li> Пэн Шуай (Третий раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Второй раунд)
<li> Бетани Маттек-Сандс (Второй раунд)
<li> Виржини Раззано (Четвертьфинал)
<li> Ольга Говорцова (Первый раунд)
<li> Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Первый раунд)
<li> Сабина Лисицки (Титул)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Family Circle Cup 2009